Internationella arbetarassociationen kan åsyfta:

 Första internationalen – Internationella arbetarassociationen, en sammanslutning som på initiativ av franska och engelska arbetare grundades 1864 och upplöstes 1876
 Internationella arbetarassociationen (syndikalistisk international) – en internationell anarkosyndikalistisk fackföreningsfederation bildad i Berlin 1922
 Socialistiska arbetarinternationalen – en efterföljarorganisation till Andra internationalen som existerade 1923–1940 (formellt till 1947)

Se även 
 Andra internationalen – socialistisk organisation som bildades 14 juli 1889 i Paris, upplöstes 1916 och återbildas 1923

Referenser